Средін Геннадій Васильович — депутат Верховної Ради УРСР 7-8-го скликань, генерал-полковник СРСР.
 Средін Леонід Валентинович — ялтинський хірург, громадський діяч.